Durante le guerre napoleoniche furono combattute quattro battaglie di Caldiero, tutte tra truppe francesi ed italiane da un lato, e truppe austriache dall'altro:

 Battaglia di Caldiero (1796), combattuta il 12 novembre 1796 nell'ambito della prima coalizione, fu vinta dagli austriaci.
 Battaglia di Caldiero (1805), combattuta il 30 ottobre 1805 nell'ambito della terza coalizione, fu vinta dai francesi.
 Battaglia di Caldiero (1809), combattuta tra il 27 ed il 30 aprile 1809 nell'ambito della quinta coalizione, fu vinta dagli austriaci.
 Battaglia di Caldiero (1813), combattuta il 15 novembre 1813 nell'ambito della sesta coalizione, fu vinta dai francesi.